Музей французских монументов:

 Музей французских монументов — музей, созданный в 1795 году Александром Ленуаром.
  — музей, расположенный во Дворце Шайо в Париже.

См. также 
 Список музеев Парижа